Fenner kan syfta på:

 Arthur Fenner
 James Fenner
 Fenner, New York